Gandaki puede referirse a:

 Gandaki, una provincia de Nepal;
 Gandaki, una antigua zona administrativa de Nepal;
 Gandaki, un río de Nepal y la India.